Кейдомар Вальєнілья (,  8 жовтня 1999) — венесуельський важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року.

Результати

Примітки

Посилання 
 Кейдомар Вальєнілья  на сайті IWF

венесуельські важкоатлети
венесуельські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Призери Панамериканських ігор 2019 року
Бронзові призери Панамериканських ігор
венесуельські чемпіони світу
Чемпіони світу з важкої атлетики
Панамериканські чемпіони з важкої атлетики